La Renaissance () — державний гімн Центральноафриканської Республіки. Офіційно затверджений як гімн у 1960 році після здобуття незалежності. Слова написав тодішній Прем'єр-міністр ЦАР Бартелемі Боганда, музику склав Ербер Поппер (також написав гімн Сенегалу). Окрім тексту французькою мовою існує ще версія на мові санго під назвою «E Zingo».

Текст гімну

Французькою мовою 
Ô Centrafrique, ô berceau des Bantous! 
Reprends ton droit au respect, à la vie!
Longtemps soumis, longtemps brimé par tous,
Mais de ce jour brisant la tyrannie.
Dans le travail, l'ordre et la dignité,
Tu reconquiers ton droit, ton unité,
Et pour franchir cette étape nouvelle,
De nos ancêtres la voix nous appelle.

Приспів:
Au travail dans l'ordre et la dignité,
Dans le respect du droit dans l'unité,
Brisant la misère et la tyrannie,
Brandissant l'étendard de la Patrie.

На мові санго 
Bêafrîka, mbeso tî âBantu
Kîri mo gbû gîgî tî mo-mvenî
Mo bâa pâsi na gbe tî âzo kûê
Me fadësô, mo ke na kürü gô

Mo sö benda, mo bûngbi kûê ôko
Na kusâra ngâ na nëngö-terê
Tî tö ndâ tî finî dutï tî ë sô
E mä gbegô tî_âkötarä tî ë

Приспів:
E gbû kua nzönî na nëngö-terê
E kpë ndiä nzönî na mängö-terê
E kinda wasïöbê, ë tomba pâsi
E yâa bandêra tî ködrö tî ë!

Див. також 
 Герб Центральноафриканської Республіки
 Прапор Центральноафриканської Республіки

Посилання 

Національні символи Центральноафриканської Республіки
Центральноафриканська Республіка
Центральноафриканська Республіка
Музика Центральноафриканської Республіки